Pojem triplet má v různých oborech různé speciální významy, obecný význam je trojice či soubor složený ze tří entit.

Triplet může znamenat:

 v biologii
 trojici nukleových bází realizující tzv. kodon genetického kódu

 ve fyzice
 spinový triplet, tedy trojici kvantových stavů se spinem 1 (v jednotkách ħ)
 trojici spektrálních čar odpovídajících přechodům ze stavového tripletu (předchozí význam)
 izospinový triplet, tedy trojici elementárních částic se shodným izospinem

 v optice a fototechnice
 tříčočkový nesymetrický objektiv

 v dopravní technice a cyklistice
 jízdní kolo se třemi sedadly